Lost Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Lost Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Lost Island (East Carroll Parish, Louisiana)
 Lost Island (Michigan)
 Lost Island (Montana)
 Lost Island (Tennessee)
 Lost Island (Vermilion Parish, Louisiana)

Lost Island steht für:
 Lost Island (Computerspiel), Computerspiel von JRS Software aus dem Jahr 1982